Földrajz
 Brunswick → Braunschweig nagyváros Észak-Németországban
 Brunswick megye (Észak-Karolina) 
 Brunswick megye (Virginia)
 Brunswick (Georgia) város az USA Georgia államában.
 Brunswick (Ohio) város az USA Ohio államában.
 Brunswick (Maine) város az USA Maine államában.
 Brunswick (Melbourne), Melbourne külvárosa.

Lásd még:
Új-Brunswick Kanada harmadik legkisebb tartománya
New Brunswick, település Indiana államban, USA
New Brunswick, település New Jersey államban, USA

egyéb
 Brunswick Records, Brunswick Records, amerikai lemezkiadó
 Brunszvik család, a korompai Brunszvik grófi család